Гигин () — имя ряда древних римлян. Также фамилия.

Носители имени 
 Гай Юлий Гигин (~64 до н. э. — 17 н. э.) — римский писатель эпохи императора Октавиана Августа; считается автором сочинения «» и сборника «».
 Псевдо-Гигин — неизвестный римский писатель I века, автор приписываемых Гаю Юлию Гигину сочинений.
 Гигин Громатик («Землемер»; I век — начало II века) — римский писатель эпохи императора Траяна.
 Гигин — Папа Римский с 136 по 140, святой.

Носители фамилии 
 Гигин, Вадим Францевич (род. 1977) — белорусский историк, политолог и публицист.

Другое 
 Гигин — кратер на Луне, названый в честь Гая Юлия Гигина.